Revere (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Mantua (regio Lombardije)
plaatsen in de VS:
Revere (Massachusetts), een kustplaats ten noorden van Boston
Revere (Minnesota)
Revere (Missouri)
Revere (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Revere
Anne Revere, een Amerikaanse actrice
Paul Revere, een revolutionair in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog